

Toponymes 
 Drépano, village grec de la municipalité de Río en Achaïe.
 Drépano, village grec de la municipalité de Nauplie en Argolide.
 Drépano, village grec de la municipalité de Kozani en Macédoine-Occidentale.
 Drépano, village grec de la municipalité de Stylida en Phthiotide.

Voir aussi 
abréviation de drépanocytose.

Homonymie